

337001–337100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 337001 ||  || 13 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=002 bgcolor=#FAFAFA
| 337002 Robertbodzon || 2012 OB || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=003 bgcolor=#F1F1F1
| 337003 || 2012 OG || 15 out 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=004 bgcolor=#E3E3E3
| 337004 || 6507 P-L || 24 set 1960 || Palomar || PLS || — || 
|-id=005 bgcolor=#FAFAFA
| 337005 || 2096 T-2 || 29 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=006 bgcolor=#FAFAFA
| 337006 || 1062 T-3 || 17 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=007 bgcolor=#FAFAFA
| 337007 || 2145 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=008 bgcolor=#FAFAFA
| 337008 || 2348 T-3 || 16 out 1977 || Palomar || PLS || — || 
|-id=009 bgcolor=#F1F1F1
| 337009 ||  || 1993 08 15 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 337010 ||  || 9 out 1993 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 337011 ||  || 8 nov 1993 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=012 bgcolor=#F1F1F1
| 337012 || 1994 NF || 3 jul 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=013 bgcolor=#F1F1F1
| 337013 ||  || 10 ago 1994 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=014 bgcolor=#F1F1F1
| 337014 ||  || 28 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=015 bgcolor=#F1F1F1
| 337015 ||  || 9 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 337016 ||  || 9 out 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 337017 ||  || 22 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=018 bgcolor=#88F2FF
| 337018 ||  || 23 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=019 bgcolor=#88F2FF
| 337019 ||  || 26 mar 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=020 bgcolor=#E3E3E3
| 337020 ||  || 22 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=021 bgcolor=#F1F1F1
| 337021 ||  || 22 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 337022 ||  || 17 ago 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=023 bgcolor=#E3E3E3
| 337023 ||  || 17 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=024 bgcolor=#F1F1F1
| 337024 ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=025 bgcolor=#E3E3E3
| 337025 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=026 bgcolor=#F1F1F1
| 337026 ||  || 19 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=027 bgcolor=#E3E3E3
| 337027 ||  || 21 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=028 bgcolor=#E3E3E3
| 337028 ||  || 22 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=029 bgcolor=#F1F1F1
| 337029 ||  || 23 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=030 bgcolor=#E3E3E3
| 337030 ||  || 24 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=031 bgcolor=#F1F1F1
| 337031 ||  || 24 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=032 bgcolor=#F1F1F1
| 337032 ||  || 26 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=033 bgcolor=#E3E3E3
| 337033 ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=034 bgcolor=#E3E3E3
| 337034 ||  || 20 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=035 bgcolor=#E3E3E3
| 337035 ||  || 17 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=036 bgcolor=#E3E3E3
| 337036 ||  || 20 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 337037 ||  || 20 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=038 bgcolor=#E3E3E3
| 337038 ||  || 27 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=039 bgcolor=#F1F1F1
| 337039 ||  || 25 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=040 bgcolor=#F1F1F1
| 337040 ||  || 19 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 337041 ||  || 14 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=042 bgcolor=#E3E3E3
| 337042 ||  || 14 dez 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 337043 ||  || 15 jan 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 337044 Bobdylan ||  || 16 fev 1996 || Caussols || E. W. Elst || — || 
|-id=045 bgcolor=#E3E3E3
| 337045 ||  || 15 set 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=046 bgcolor=#F1F1F1
| 337046 ||  || 15 out 1996 || Oohira || T. Urata || — || 
|-id=047 bgcolor=#E3E3E3
| 337047 ||  || 7 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 337048 ||  || 7 out 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=049 bgcolor=#E3E3E3
| 337049 ||  || 11 nov 1996 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=050 bgcolor=#F1F1F1
| 337050 ||  || 5 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=051 bgcolor=#E3E3E3
| 337051 ||  || 10 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=052 bgcolor=#F1F1F1
| 337052 ||  || 13 nov 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=053 bgcolor=#FFD5EA
| 337053 ||  || 2 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=054 bgcolor=#F1F1F1
| 337054 ||  || 12 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=055 bgcolor=#FAFAFA
| 337055 ||  || 31 jan 1997 || Kuma Kogen || A. Nakamura || — || 
|-id=056 bgcolor=#F1F1F1
| 337056 ||  || 3 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=057 bgcolor=#FAFAFA
| 337057 ||  || 2 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=058 bgcolor=#F1F1F1
| 337058 ||  || 3 abr 1997 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=059 bgcolor=#F1F1F1
| 337059 ||  || 2 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 337060 ||  || 29 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=061 bgcolor=#E3E3E3
| 337061 ||  || 10 set 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel || — || 
|-id=062 bgcolor=#FAFAFA
| 337062 ||  || 30 set 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 337063 ||  || 3 out 1997 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 337064 ||  || 23 nov 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=065 bgcolor=#FAFAFA
| 337065 ||  || 1 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=066 bgcolor=#FFDAB5
| 337066 ||  || 25 jan 1998 || Haleakalā || NEAT || — || 
|-id=067 bgcolor=#E3E3E3
| 337067 ||  || 22 jan 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Pallas || 
|-id=068 bgcolor=#E3E3E3
| 337068 ||  || 24 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=069 bgcolor=#FFD5EA
| 337069 ||  || 20 mar 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=070 bgcolor=#FAFAFA
| 337070 || 1998 HJ || 17 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=071 bgcolor=#F1F1F1
| 337071 || 1998 HY || 17 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 337072 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 337073 ||  || 30 abr 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=074 bgcolor=#FFDAB5
| 337074 ||  || 23 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=075 bgcolor=#FFD5EA
| 337075 ||  || 17 ago 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=076 bgcolor=#F1F1F1
| 337076 ||  || 30 ago 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=077 bgcolor=#FAFAFA
| 337077 ||  || 12 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=078 bgcolor=#FFDAB5
| 337078 ||  || 14 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 337079 ||  || 15 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=080 bgcolor=#FAFAFA
| 337080 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=081 bgcolor=#FAFAFA
| 337081 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=082 bgcolor=#FAFAFA
| 337082 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=083 bgcolor=#FAFAFA
| 337083 ||  || 15 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=084 bgcolor=#FFD5EA
| 337084 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=085 bgcolor=#FAFAFA
| 337085 ||  || 25 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=086 bgcolor=#FAFAFA
| 337086 ||  || 25 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=087 bgcolor=#FFDAB5
| 337087 ||  || 16 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=088 bgcolor=#FAFAFA
| 337088 ||  || 12 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=089 bgcolor=#FAFAFA
| 337089 ||  || 12 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=090 bgcolor=#FAFAFA
| 337090 ||  || 15 out 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=091 bgcolor=#FFDAB5
| 337091 ||  || 18 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 337092 ||  || 16 out 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=093 bgcolor=#F1F1F1
| 337093 ||  || 27 out 1998 || Catalina || CSS || — || 
|-id=094 bgcolor=#FAFAFA
| 337094 ||  || 10 nov 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=095 bgcolor=#FAFAFA
| 337095 ||  || 14 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=096 bgcolor=#FFDAB5
| 337096 ||  || 21 nov 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 337097 ||  || 8 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=098 bgcolor=#FAFAFA
| 337098 ||  || 7 dez 1998 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=099 bgcolor=#FAFAFA
| 337099 || 1999 DH || 16 fev 1999 || Caussols || ODAS || — || 
|-id=100 bgcolor=#E3E3E3
| 337100 ||  || 19 mar 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

337101–337200 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 337101 ||  || 20 mar 1999 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=102 bgcolor=#E3E3E3
| 337102 ||  || 20 mar 1999 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=103 bgcolor=#FFDAB5
| 337103 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=104 bgcolor=#FFDAB5
| 337104 ||  || 14 jul 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=105 bgcolor=#F1F1F1
| 337105 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=106 bgcolor=#F1F1F1
| 337106 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=107 bgcolor=#F1F1F1
| 337107 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=108 bgcolor=#F1F1F1
| 337108 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=109 bgcolor=#F1F1F1
| 337109 ||  || 7 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=110 bgcolor=#FFDAB5
| 337110 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=111 bgcolor=#F1F1F1
| 337111 ||  || 9 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=112 bgcolor=#F1F1F1
| 337112 ||  || 11 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 337113 ||  || 15 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=114 bgcolor=#F1F1F1
| 337114 ||  || 8 set 1999 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=115 bgcolor=#F1F1F1
| 337115 ||  || 29 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=116 bgcolor=#F1F1F1
| 337116 ||  || 30 set 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=117 bgcolor=#F1F1F1
| 337117 ||  || 30 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=118 bgcolor=#FFD5EA
| 337118 ||  || 2 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=119 bgcolor=#FFD5EA
| 337119 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=120 bgcolor=#F1F1F1
| 337120 ||  || 12 out 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels || — || 
|-id=121 bgcolor=#F1F1F1
| 337121 ||  || 3 out 1999 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=122 bgcolor=#F1F1F1
| 337122 ||  || 2 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 337123 ||  || 3 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 337124 ||  || 4 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 337125 ||  || 6 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=126 bgcolor=#F1F1F1
| 337126 ||  || 7 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=127 bgcolor=#F1F1F1
| 337127 ||  || 9 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=128 bgcolor=#F1F1F1
| 337128 ||  || 9 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=129 bgcolor=#F1F1F1
| 337129 ||  || 10 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 337130 ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=131 bgcolor=#F1F1F1
| 337131 ||  || 4 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=132 bgcolor=#F1F1F1
| 337132 ||  || 6 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 337133 ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=134 bgcolor=#F1F1F1
| 337134 ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=135 bgcolor=#F1F1F1
| 337135 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=136 bgcolor=#F1F1F1
| 337136 ||  || 12 out 1999 || Socorro || LINEAR || Eos || 
|-id=137 bgcolor=#F1F1F1
| 337137 ||  || 12 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 337138 ||  || 13 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=139 bgcolor=#FAFAFA
| 337139 ||  || 15 out 1999 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=140 bgcolor=#F1F1F1
| 337140 ||  || 15 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=141 bgcolor=#F1F1F1
| 337141 ||  || 2 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=142 bgcolor=#F1F1F1
| 337142 ||  || 3 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=143 bgcolor=#F1F1F1
| 337143 ||  || 2 out 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=144 bgcolor=#FFDAB5
| 337144 ||  || 5 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=145 bgcolor=#F1F1F1
| 337145 ||  || 9 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=146 bgcolor=#F1F1F1
| 337146 ||  || 3 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=147 bgcolor=#F1F1F1
| 337147 ||  || 3 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 337148 ||  || 3 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=149 bgcolor=#F1F1F1
| 337149 ||  || 3 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=150 bgcolor=#F1F1F1
| 337150 ||  || 4 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=151 bgcolor=#F1F1F1
| 337151 ||  || 8 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 337152 ||  || 8 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=153 bgcolor=#F1F1F1
| 337153 ||  || 11 set 1999 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=154 bgcolor=#F1F1F1
| 337154 ||  || 11 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=155 bgcolor=#F1F1F1
| 337155 ||  || 10 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=156 bgcolor=#FAFAFA
| 337156 ||  || 14 out 1999 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=157 bgcolor=#FFDAB5
| 337157 ||  || 30 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=158 bgcolor=#F1F1F1
| 337158 ||  || 31 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=159 bgcolor=#F1F1F1
| 337159 ||  || 30 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#F1F1F1
| 337160 ||  || 30 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=161 bgcolor=#F1F1F1
| 337161 ||  || 31 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=162 bgcolor=#F1F1F1
| 337162 ||  || 31 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 337163 ||  || 28 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 337164 ||  || 31 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=165 bgcolor=#F1F1F1
| 337165 ||  || 31 out 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 337166 Ivanartioukhov ||  || 1 nov 1999 || Uccle || E. W. Elst, S. I. Ipatov || — || 
|-id=167 bgcolor=#FFDAB5
| 337167 ||  || 2 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=168 bgcolor=#FAFAFA
| 337168 ||  || 2 nov 1999 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=169 bgcolor=#F1F1F1
| 337169 ||  || 10 nov 1999 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=170 bgcolor=#F1F1F1
| 337170 ||  || 3 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=171 bgcolor=#F1F1F1
| 337171 ||  || 4 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=172 bgcolor=#F1F1F1
| 337172 ||  || 15 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=173 bgcolor=#F1F1F1
| 337173 ||  || 4 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=174 bgcolor=#F1F1F1
| 337174 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=175 bgcolor=#F1F1F1
| 337175 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=176 bgcolor=#F1F1F1
| 337176 ||  || 5 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=177 bgcolor=#F1F1F1
| 337177 ||  || 5 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 337178 ||  || 4 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=179 bgcolor=#F1F1F1
| 337179 ||  || 1 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=180 bgcolor=#F1F1F1
| 337180 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=181 bgcolor=#FAFAFA
| 337181 ||  || 5 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=182 bgcolor=#F1F1F1
| 337182 ||  || 9 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=183 bgcolor=#F1F1F1
| 337183 ||  || 3 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=184 bgcolor=#F1F1F1
| 337184 ||  || 9 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=185 bgcolor=#F1F1F1
| 337185 ||  || 10 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=186 bgcolor=#FAFAFA
| 337186 ||  || 11 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=187 bgcolor=#F1F1F1
| 337187 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=188 bgcolor=#F1F1F1
| 337188 ||  || 13 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=189 bgcolor=#F1F1F1
| 337189 ||  || 12 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=190 bgcolor=#F1F1F1
| 337190 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=191 bgcolor=#F1F1F1
| 337191 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=192 bgcolor=#F1F1F1
| 337192 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=193 bgcolor=#FAFAFA
| 337193 ||  || 3 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=194 bgcolor=#F1F1F1
| 337194 ||  || 15 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=195 bgcolor=#F1F1F1
| 337195 ||  || 12 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=196 bgcolor=#FAFAFA
| 337196 ||  || 10 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=197 bgcolor=#F1F1F1
| 337197 ||  || 30 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=198 bgcolor=#F1F1F1
| 337198 ||  || 30 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=199 bgcolor=#FAFAFA
| 337199 ||  || 17 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=200 bgcolor=#F1F1F1
| 337200 ||  || 5 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

337201–337300 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 337201 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=202 bgcolor=#F1F1F1
| 337202 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=203 bgcolor=#F1F1F1
| 337203 ||  || 6 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=204 bgcolor=#F1F1F1
| 337204 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=205 bgcolor=#F1F1F1
| 337205 ||  || 12 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=206 bgcolor=#FAFAFA
| 337206 ||  || 7 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 337207 ||  || 5 dez 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=208 bgcolor=#FAFAFA
| 337208 ||  || 7 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=209 bgcolor=#FAFAFA
| 337209 ||  || 27 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=210 bgcolor=#F1F1F1
| 337210 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 337211 ||  || 4 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=212 bgcolor=#F1F1F1
| 337212 ||  || 9 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=213 bgcolor=#F1F1F1
| 337213 ||  || 12 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=214 bgcolor=#FFDAB5
| 337214 ||  || 25 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=215 bgcolor=#E3E3E3
| 337215 ||  || 28 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || Maria || 
|-id=216 bgcolor=#FAFAFA
| 337216 ||  || 29 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 337217 ||  || 27 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 337218 ||  || 28 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 337219 ||  || 10 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=220 bgcolor=#E3E3E3
| 337220 ||  || 5 fev 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie || — || 
|-id=221 bgcolor=#FAFAFA
| 337221 ||  || 3 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=222 bgcolor=#FAFAFA
| 337222 ||  || 28 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 337223 ||  || 3 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 337224 ||  || 3 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=225 bgcolor=#FAFAFA
| 337225 ||  || 3 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=226 bgcolor=#FAFAFA
| 337226 ||  || 9 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 337227 ||  || 25 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=228 bgcolor=#FFD5EA
| 337228 ||  || 26 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=229 bgcolor=#E3E3E3
| 337229 ||  || 29 mar 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 337230 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=231 bgcolor=#F1F1F1
| 337231 ||  || 5 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=232 bgcolor=#E3E3E3
| 337232 ||  || 12 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=233 bgcolor=#FAFAFA
| 337233 ||  || 2 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=234 bgcolor=#FAFAFA
| 337234 ||  || 24 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=235 bgcolor=#FAFAFA
| 337235 ||  || 30 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=236 bgcolor=#E3E3E3
| 337236 ||  || 25 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=237 bgcolor=#FAFAFA
| 337237 ||  || 26 abr 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=238 bgcolor=#E3E3E3
| 337238 ||  || 29 abr 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=239 bgcolor=#E3E3E3
| 337239 ||  || 6 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=240 bgcolor=#FAFAFA
| 337240 ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=241 bgcolor=#FAFAFA
| 337241 ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 337242 ||  || 26 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=243 bgcolor=#FAFAFA
| 337243 ||  || 4 jul 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=244 bgcolor=#E3E3E3
| 337244 ||  || 9 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=245 bgcolor=#E3E3E3
| 337245 ||  || 29 ago 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught || — || 
|-id=246 bgcolor=#FAFAFA
| 337246 ||  || 31 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=247 bgcolor=#E3E3E3
| 337247 ||  || 31 ago 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=248 bgcolor=#FFD5EA
| 337248 ||  || 5 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=249 bgcolor=#FAFAFA
| 337249 ||  || 1 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=250 bgcolor=#E3E3E3
| 337250 ||  || 5 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 337251 ||  || 6 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=252 bgcolor=#FFD5EA
| 337252 ||  || 20 set 2000 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 337253 ||  || 22 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=254 bgcolor=#F1F1F1
| 337254 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 337255 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=256 bgcolor=#F1F1F1
| 337256 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 337257 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=258 bgcolor=#E3E3E3
| 337258 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=259 bgcolor=#F1F1F1
| 337259 ||  || 28 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=260 bgcolor=#E3E3E3
| 337260 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 337261 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=262 bgcolor=#FAFAFA
| 337262 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 337263 ||  || 26 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=264 bgcolor=#F1F1F1
| 337264 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=265 bgcolor=#F1F1F1
| 337265 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=266 bgcolor=#F1F1F1
| 337266 ||  || 27 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=267 bgcolor=#E3E3E3
| 337267 ||  || 23 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=268 bgcolor=#F1F1F1
| 337268 ||  || 2 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=269 bgcolor=#F1F1F1
| 337269 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=270 bgcolor=#F1F1F1
| 337270 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=271 bgcolor=#F1F1F1
| 337271 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=272 bgcolor=#F1F1F1
| 337272 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=273 bgcolor=#F1F1F1
| 337273 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=274 bgcolor=#F1F1F1
| 337274 ||  || 30 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=275 bgcolor=#F1F1F1
| 337275 ||  || 24 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=276 bgcolor=#F1F1F1
| 337276 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=277 bgcolor=#F1F1F1
| 337277 ||  || 25 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 337278 ||  || 1 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=279 bgcolor=#F1F1F1
| 337279 ||  || 6 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 337280 ||  || 1 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=281 bgcolor=#F1F1F1
| 337281 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=282 bgcolor=#F1F1F1
| 337282 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=283 bgcolor=#FFDAB5
| 337283 ||  || 27 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=284 bgcolor=#F1F1F1
| 337284 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 337285 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=286 bgcolor=#F1F1F1
| 337286 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=287 bgcolor=#F1F1F1
| 337287 ||  || 28 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 337288 ||  || 30 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=289 bgcolor=#F1F1F1
| 337289 ||  || 25 nov 2000 || Kitt Peak || DLS || — || 
|-id=290 bgcolor=#F1F1F1
| 337290 ||  || 1 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=291 bgcolor=#F1F1F1
| 337291 ||  || 1 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 337292 ||  || 4 dez 2000 || Bohyunsan || Y.-B. Jeon, B.-C. Lee || — || 
|-id=293 bgcolor=#F1F1F1
| 337293 ||  || 4 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=294 bgcolor=#F1F1F1
| 337294 ||  || 4 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 337295 ||  || 4 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=296 bgcolor=#F1F1F1
| 337296 ||  || 5 dez 2000 || Uccle || T. Pauwels || — || 
|-id=297 bgcolor=#F1F1F1
| 337297 ||  || 16 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 337298 ||  || 22 dez 2000 || Heppenheim || Starkenburg Obs. || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 337299 ||  || 17 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=300 bgcolor=#F1F1F1
| 337300 ||  || 21 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

337301–337400 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 337301 ||  || 28 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 337302 ||  || 28 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 337303 ||  || 30 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 337304 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=305 bgcolor=#F1F1F1
| 337305 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 337306 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 337307 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 337308 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=309 bgcolor=#F1F1F1
| 337309 ||  || 29 dez 2000 || Junk Bond || Junk Bond Obs. || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 337310 ||  || 29 dez 2000 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 337311 ||  || 5 jan 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=312 bgcolor=#F1F1F1
| 337312 ||  || 3 jan 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=313 bgcolor=#F1F1F1
| 337313 ||  || 15 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=314 bgcolor=#F1F1F1
| 337314 ||  || 18 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=315 bgcolor=#F1F1F1
| 337315 ||  || 18 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=316 bgcolor=#F1F1F1
| 337316 ||  || 21 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=317 bgcolor=#F1F1F1
| 337317 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=318 bgcolor=#F1F1F1
| 337318 ||  || 20 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=319 bgcolor=#F1F1F1
| 337319 ||  || 29 jan 2001 || Oaxaca || J. M. Roe || — || 
|-id=320 bgcolor=#F1F1F1
| 337320 ||  || 30 jan 2001 || Junk Bond || Junk Bond Obs. || Phocaea || 
|-id=321 bgcolor=#F1F1F1
| 337321 ||  || 26 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=322 bgcolor=#F1F1F1
| 337322 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=323 bgcolor=#FAFAFA
| 337323 ||  || 1 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=324 bgcolor=#F1F1F1
| 337324 ||  || 13 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=325 bgcolor=#F1F1F1
| 337325 || 2001 DF || 16 fev 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh || — || 
|-id=326 bgcolor=#F1F1F1
| 337326 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=327 bgcolor=#F1F1F1
| 337327 ||  || 17 fev 2001 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|-id=328 bgcolor=#FFDAB5
| 337328 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 337329 ||  || 16 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=330 bgcolor=#E3E3E3
| 337330 ||  || 16 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=331 bgcolor=#F1F1F1
| 337331 ||  || 19 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 337332 ||  || 22 fev 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=333 bgcolor=#F1F1F1
| 337333 ||  || 2 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=334 bgcolor=#F1F1F1
| 337334 ||  || 2 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=335 bgcolor=#F1F1F1
| 337335 ||  || 14 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=336 bgcolor=#F1F1F1
| 337336 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=337 bgcolor=#F1F1F1
| 337337 ||  || 19 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=338 bgcolor=#F1F1F1
| 337338 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=339 bgcolor=#F1F1F1
| 337339 ||  || 23 mar 2001 || Junk Bond || D. Healy || — || 
|-id=340 bgcolor=#F1F1F1
| 337340 ||  || 23 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=341 bgcolor=#F1F1F1
| 337341 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=342 bgcolor=#F1F1F1
| 337342 ||  || 20 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=343 bgcolor=#F1F1F1
| 337343 ||  || 23 mar 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 337344 ||  || 21 mar 2001 || Kitt Peak || SKADS || — || 
|-id=345 bgcolor=#FFD5EA
| 337345 ||  || 23 mai 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=346 bgcolor=#FAFAFA
| 337346 ||  || 15 jun 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=347 bgcolor=#E3E3E3
| 337347 ||  || 28 jun 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=348 bgcolor=#E3E3E3
| 337348 ||  || 21 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=349 bgcolor=#FAFAFA
| 337349 ||  || 19 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=350 bgcolor=#FAFAFA
| 337350 ||  || 19 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=351 bgcolor=#FAFAFA
| 337351 ||  || 20 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=352 bgcolor=#E3E3E3
| 337352 ||  || 21 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=353 bgcolor=#E3E3E3
| 337353 ||  || 20 jul 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=354 bgcolor=#FAFAFA
| 337354 ||  || 30 jul 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=355 bgcolor=#FAFAFA
| 337355 ||  || 26 jul 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=356 bgcolor=#FAFAFA
| 337356 ||  || 22 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=357 bgcolor=#FAFAFA
| 337357 ||  || 5 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=358 bgcolor=#FAFAFA
| 337358 ||  || 10 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=359 bgcolor=#E3E3E3
| 337359 ||  || 9 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=360 bgcolor=#FAFAFA
| 337360 ||  || 9 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=361 bgcolor=#E3E3E3
| 337361 ||  || 10 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 337362 ||  || 10 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 337363 ||  || 10 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 337364 ||  || 11 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=365 bgcolor=#FAFAFA
| 337365 ||  || 11 ago 2001 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 337366 ||  || 11 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 337367 ||  || 17 jun 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=368 bgcolor=#E3E3E3
| 337368 ||  || 14 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=369 bgcolor=#FAFAFA
| 337369 ||  || 14 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=370 bgcolor=#FAFAFA
| 337370 ||  || 13 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=371 bgcolor=#FFDAB5
| 337371 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=372 bgcolor=#FFDAB5
| 337372 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=373 bgcolor=#FAFAFA
| 337373 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=374 bgcolor=#FAFAFA
| 337374 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=375 bgcolor=#FAFAFA
| 337375 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=376 bgcolor=#FAFAFA
| 337376 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=377 bgcolor=#FAFAFA
| 337377 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=378 bgcolor=#FAFAFA
| 337378 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=379 bgcolor=#E3E3E3
| 337379 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 337380 Lenormand ||  || 17 ago 2001 || Pises || M. Ory || Mitidika || 
|-id=381 bgcolor=#E3E3E3
| 337381 ||  || 16 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=382 bgcolor=#FAFAFA
| 337382 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=383 bgcolor=#FAFAFA
| 337383 ||  || 16 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=384 bgcolor=#E3E3E3
| 337384 ||  || 24 ago 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák || — || 
|-id=385 bgcolor=#E3E3E3
| 337385 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=386 bgcolor=#FAFAFA
| 337386 ||  || 21 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 337387 ||  || 24 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=388 bgcolor=#FAFAFA
| 337388 ||  || 25 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=389 bgcolor=#FAFAFA
| 337389 ||  || 25 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=390 bgcolor=#FAFAFA
| 337390 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=391 bgcolor=#E3E3E3
| 337391 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=392 bgcolor=#FAFAFA
| 337392 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=393 bgcolor=#E3E3E3
| 337393 ||  || 31 ago 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=394 bgcolor=#FAFAFA
| 337394 ||  || 24 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=395 bgcolor=#FAFAFA
| 337395 ||  || 24 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=396 bgcolor=#FAFAFA
| 337396 ||  || 24 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 337397 ||  || 22 ago 2001 || Bergisch Gladbac || W. Bickel || — || 
|-id=398 bgcolor=#E3E3E3
| 337398 ||  || 21 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=399 bgcolor=#FAFAFA
| 337399 ||  || 21 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=400 bgcolor=#E3E3E3
| 337400 ||  || 21 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

337401–337500 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 337401 ||  || 22 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=402 bgcolor=#FAFAFA
| 337402 ||  || 22 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=403 bgcolor=#FAFAFA
| 337403 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=404 bgcolor=#FAFAFA
| 337404 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=405 bgcolor=#E3E3E3
| 337405 ||  || 24 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=406 bgcolor=#FAFAFA
| 337406 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=407 bgcolor=#E3E3E3
| 337407 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 337408 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=409 bgcolor=#FAFAFA
| 337409 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=410 bgcolor=#FAFAFA
| 337410 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=411 bgcolor=#FAFAFA
| 337411 ||  || 25 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 337412 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=413 bgcolor=#FAFAFA
| 337413 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=414 bgcolor=#FAFAFA
| 337414 ||  || 20 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 337415 ||  || 19 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=416 bgcolor=#E3E3E3
| 337416 ||  || 18 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=417 bgcolor=#FAFAFA
| 337417 ||  || 23 ago 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=418 bgcolor=#FAFAFA
| 337418 ||  || 16 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=419 bgcolor=#FAFAFA
| 337419 ||  || 23 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=420 bgcolor=#88F2FF
| 337420 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 337421 ||  || 26 ago 2001 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 337422 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 337423 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=424 bgcolor=#FAFAFA
| 337424 ||  || 8 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=425 bgcolor=#FAFAFA
| 337425 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=426 bgcolor=#FAFAFA
| 337426 ||  || 10 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=427 bgcolor=#FAFAFA
| 337427 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=428 bgcolor=#E3E3E3
| 337428 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=429 bgcolor=#FAFAFA
| 337429 ||  || 10 set 2001 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi || — || 
|-id=430 bgcolor=#FAFAFA
| 337430 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 337431 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=432 bgcolor=#FAFAFA
| 337432 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=433 bgcolor=#FAFAFA
| 337433 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=434 bgcolor=#FAFAFA
| 337434 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=435 bgcolor=#E3E3E3
| 337435 ||  || 8 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=436 bgcolor=#E3E3E3
| 337436 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=437 bgcolor=#FAFAFA
| 337437 ||  || 11 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 337438 ||  || 11 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=439 bgcolor=#FAFAFA
| 337439 ||  || 10 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=440 bgcolor=#FAFAFA
| 337440 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=441 bgcolor=#E3E3E3
| 337441 ||  || 11 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=442 bgcolor=#E3E3E3
| 337442 ||  || 10 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=443 bgcolor=#FAFAFA
| 337443 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=444 bgcolor=#E3E3E3
| 337444 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=445 bgcolor=#FAFAFA
| 337445 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 337446 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=447 bgcolor=#E3E3E3
| 337447 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 337448 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=449 bgcolor=#FAFAFA
| 337449 ||  || 14 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=450 bgcolor=#FAFAFA
| 337450 ||  || 14 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=451 bgcolor=#E3E3E3
| 337451 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=452 bgcolor=#E3E3E3
| 337452 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 337453 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=454 bgcolor=#FAFAFA
| 337454 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 337455 ||  || 11 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=456 bgcolor=#FAFAFA
| 337456 ||  || 12 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=457 bgcolor=#FAFAFA
| 337457 ||  || 12 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 337458 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=459 bgcolor=#FAFAFA
| 337459 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=460 bgcolor=#FAFAFA
| 337460 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=461 bgcolor=#FAFAFA
| 337461 ||  || 12 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=462 bgcolor=#FAFAFA
| 337462 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=463 bgcolor=#E3E3E3
| 337463 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=464 bgcolor=#FAFAFA
| 337464 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 337465 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 337466 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=467 bgcolor=#E3E3E3
| 337467 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=468 bgcolor=#FAFAFA
| 337468 ||  || 8 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=469 bgcolor=#FAFAFA
| 337469 ||  || 11 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=470 bgcolor=#E3E3E3
| 337470 ||  || 18 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=471 bgcolor=#FAFAFA
| 337471 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=472 bgcolor=#FAFAFA
| 337472 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=473 bgcolor=#FAFAFA
| 337473 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 337474 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=475 bgcolor=#E3E3E3
| 337475 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 337476 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=477 bgcolor=#FAFAFA
| 337477 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=478 bgcolor=#E3E3E3
| 337478 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 337479 ||  || 24 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=480 bgcolor=#E3E3E3
| 337480 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=481 bgcolor=#E3E3E3
| 337481 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=482 bgcolor=#FAFAFA
| 337482 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 337483 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=484 bgcolor=#E3E3E3
| 337484 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=485 bgcolor=#FAFAFA
| 337485 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=486 bgcolor=#E3E3E3
| 337486 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=487 bgcolor=#E3E3E3
| 337487 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=488 bgcolor=#E3E3E3
| 337488 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=489 bgcolor=#E3E3E3
| 337489 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=490 bgcolor=#E3E3E3
| 337490 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=491 bgcolor=#E3E3E3
| 337491 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 337492 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=493 bgcolor=#FAFAFA
| 337493 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 337494 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=495 bgcolor=#E3E3E3
| 337495 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=496 bgcolor=#E3E3E3
| 337496 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=497 bgcolor=#FAFAFA
| 337497 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=498 bgcolor=#E3E3E3
| 337498 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=499 bgcolor=#FAFAFA
| 337499 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=500 bgcolor=#E3E3E3
| 337500 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|}

337501–337600 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 337501 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=502 bgcolor=#E3E3E3
| 337502 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=503 bgcolor=#FAFAFA
| 337503 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=504 bgcolor=#FAFAFA
| 337504 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=505 bgcolor=#E3E3E3
| 337505 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=506 bgcolor=#E3E3E3
| 337506 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=507 bgcolor=#E3E3E3
| 337507 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=508 bgcolor=#FAFAFA
| 337508 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=509 bgcolor=#E3E3E3
| 337509 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=510 bgcolor=#E3E3E3
| 337510 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=511 bgcolor=#E3E3E3
| 337511 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=512 bgcolor=#E3E3E3
| 337512 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=513 bgcolor=#E3E3E3
| 337513 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=514 bgcolor=#FAFAFA
| 337514 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=515 bgcolor=#FAFAFA
| 337515 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=516 bgcolor=#FAFAFA
| 337516 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=517 bgcolor=#FAFAFA
| 337517 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=518 bgcolor=#E3E3E3
| 337518 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=519 bgcolor=#E3E3E3
| 337519 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=520 bgcolor=#E3E3E3
| 337520 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=521 bgcolor=#FAFAFA
| 337521 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=522 bgcolor=#E3E3E3
| 337522 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=523 bgcolor=#FAFAFA
| 337523 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=524 bgcolor=#FAFAFA
| 337524 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=525 bgcolor=#FAFAFA
| 337525 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 337526 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=527 bgcolor=#E3E3E3
| 337527 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=528 bgcolor=#E3E3E3
| 337528 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=529 bgcolor=#FAFAFA
| 337529 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=530 bgcolor=#E3E3E3
| 337530 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=531 bgcolor=#FAFAFA
| 337531 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=532 bgcolor=#FAFAFA
| 337532 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=533 bgcolor=#E3E3E3
| 337533 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=534 bgcolor=#FAFAFA
| 337534 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=535 bgcolor=#E3E3E3
| 337535 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=536 bgcolor=#FAFAFA
| 337536 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=537 bgcolor=#FAFAFA
| 337537 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=538 bgcolor=#E3E3E3
| 337538 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=539 bgcolor=#FAFAFA
| 337539 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=540 bgcolor=#FAFAFA
| 337540 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=541 bgcolor=#FAFAFA
| 337541 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 337542 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=543 bgcolor=#FAFAFA
| 337543 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=544 bgcolor=#E3E3E3
| 337544 ||  || 11 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=545 bgcolor=#FAFAFA
| 337545 ||  || 17 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=546 bgcolor=#FAFAFA
| 337546 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=547 bgcolor=#E3E3E3
| 337547 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=548 bgcolor=#FAFAFA
| 337548 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=549 bgcolor=#FAFAFA
| 337549 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=550 bgcolor=#E3E3E3
| 337550 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=551 bgcolor=#FAFAFA
| 337551 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=552 bgcolor=#E3E3E3
| 337552 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=553 bgcolor=#E3E3E3
| 337553 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=554 bgcolor=#FAFAFA
| 337554 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=555 bgcolor=#FFDAB5
| 337555 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=556 bgcolor=#E3E3E3
| 337556 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=557 bgcolor=#FFD5EA
| 337557 ||  || 21 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=558 bgcolor=#FFD5EA
| 337558 ||  || 23 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=559 bgcolor=#FAFAFA
| 337559 ||  || 24 set 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=560 bgcolor=#E3E3E3
| 337560 ||  || 25 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=561 bgcolor=#FAFAFA
| 337561 ||  || 25 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=562 bgcolor=#FAFAFA
| 337562 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=563 bgcolor=#E3E3E3
| 337563 ||  || 20 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=564 bgcolor=#E3E3E3
| 337564 ||  || 22 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=565 bgcolor=#FAFAFA
| 337565 ||  || 28 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=566 bgcolor=#FAFAFA
| 337566 ||  || 28 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=567 bgcolor=#E3E3E3
| 337567 ||  || 21 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=568 bgcolor=#E3E3E3
| 337568 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=569 bgcolor=#FAFAFA
| 337569 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 337570 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=571 bgcolor=#FAFAFA
| 337571 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=572 bgcolor=#E3E3E3
| 337572 ||  || 25 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 337573 ||  || 18 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=574 bgcolor=#FAFAFA
| 337574 ||  || 25 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=575 bgcolor=#E3E3E3
| 337575 ||  || 25 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=576 bgcolor=#E3E3E3
| 337576 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=577 bgcolor=#E3E3E3
| 337577 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 337578 ||  || 25 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=579 bgcolor=#E3E3E3
| 337579 ||  || 25 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=580 bgcolor=#E3E3E3
| 337580 ||  || 17 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=581 bgcolor=#E3E3E3
| 337581 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=582 bgcolor=#FAFAFA
| 337582 ||  || 19 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=583 bgcolor=#FAFAFA
| 337583 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=584 bgcolor=#FAFAFA
| 337584 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=585 bgcolor=#FAFAFA
| 337585 ||  || 20 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=586 bgcolor=#E3E3E3
| 337586 ||  || 21 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=587 bgcolor=#E3E3E3
| 337587 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=588 bgcolor=#E3E3E3
| 337588 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=589 bgcolor=#FFDAB5
| 337589 ||  || 21 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=590 bgcolor=#FAFAFA
| 337590 ||  || 25 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=591 bgcolor=#FAFAFA
| 337591 ||  || 18 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=592 bgcolor=#FAFAFA
| 337592 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=593 bgcolor=#E3E3E3
| 337593 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 337594 ||  || 25 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=595 bgcolor=#FAFAFA
| 337595 ||  || 26 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=596 bgcolor=#FAFAFA
| 337596 ||  || 21 set 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=597 bgcolor=#E3E3E3
| 337597 ||  || 21 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 337598 ||  || 8 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=599 bgcolor=#E3E3E3
| 337599 ||  || 10 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=600 bgcolor=#FAFAFA
| 337600 ||  || 7 out 2001 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|}

337601–337700 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 337601 ||  || 7 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=602 bgcolor=#E3E3E3
| 337602 ||  || 20 set 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=603 bgcolor=#FAFAFA
| 337603 ||  || 8 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=604 bgcolor=#FAFAFA
| 337604 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=605 bgcolor=#FAFAFA
| 337605 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 337606 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=607 bgcolor=#FFDAB5
| 337607 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=608 bgcolor=#E3E3E3
| 337608 ||  || 12 out 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák || — || 
|-id=609 bgcolor=#E3E3E3
| 337609 ||  || 6 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=610 bgcolor=#E3E3E3
| 337610 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=611 bgcolor=#FAFAFA
| 337611 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=612 bgcolor=#E3E3E3
| 337612 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=613 bgcolor=#FAFAFA
| 337613 ||  || 14 out 2001 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=614 bgcolor=#FAFAFA
| 337614 ||  || 14 out 2001 || Cima Ekar || ADAS || — || 
|-id=615 bgcolor=#E3E3E3
| 337615 ||  || 15 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || Ursula || 
|-id=616 bgcolor=#FAFAFA
| 337616 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=617 bgcolor=#E3E3E3
| 337617 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=618 bgcolor=#FAFAFA
| 337618 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || Chloris || 
|-id=619 bgcolor=#E3E3E3
| 337619 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=620 bgcolor=#E3E3E3
| 337620 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=621 bgcolor=#E3E3E3
| 337621 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=622 bgcolor=#E3E3E3
| 337622 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=623 bgcolor=#FAFAFA
| 337623 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=624 bgcolor=#FAFAFA
| 337624 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=625 bgcolor=#E3E3E3
| 337625 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=626 bgcolor=#FAFAFA
| 337626 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=627 bgcolor=#E3E3E3
| 337627 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=628 bgcolor=#FAFAFA
| 337628 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 337629 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=630 bgcolor=#E3E3E3
| 337630 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=631 bgcolor=#FAFAFA
| 337631 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=632 bgcolor=#FAFAFA
| 337632 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=633 bgcolor=#FAFAFA
| 337633 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=634 bgcolor=#FAFAFA
| 337634 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=635 bgcolor=#FAFAFA
| 337635 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=636 bgcolor=#FAFAFA
| 337636 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=637 bgcolor=#E3E3E3
| 337637 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=638 bgcolor=#88F2FF
| 337638 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=639 bgcolor=#FAFAFA
| 337639 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=640 bgcolor=#E3E3E3
| 337640 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=641 bgcolor=#FAFAFA
| 337641 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=642 bgcolor=#E3E3E3
| 337642 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=643 bgcolor=#E3E3E3
| 337643 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=644 bgcolor=#E3E3E3
| 337644 ||  || 15 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=645 bgcolor=#E3E3E3
| 337645 ||  || 12 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=646 bgcolor=#E3E3E3
| 337646 ||  || 12 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=647 bgcolor=#FAFAFA
| 337647 ||  || 12 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=648 bgcolor=#E3E3E3
| 337648 ||  || 15 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=649 bgcolor=#FAFAFA
| 337649 ||  || 15 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=650 bgcolor=#FAFAFA
| 337650 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=651 bgcolor=#E3E3E3
| 337651 ||  || 12 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=652 bgcolor=#E3E3E3
| 337652 ||  || 12 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=653 bgcolor=#FAFAFA
| 337653 ||  || 14 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=654 bgcolor=#FAFAFA
| 337654 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=655 bgcolor=#FAFAFA
| 337655 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=656 bgcolor=#FAFAFA
| 337656 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=657 bgcolor=#E3E3E3
| 337657 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=658 bgcolor=#FAFAFA
| 337658 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=659 bgcolor=#E3E3E3
| 337659 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=660 bgcolor=#FAFAFA
| 337660 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=661 bgcolor=#FAFAFA
| 337661 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=662 bgcolor=#E3E3E3
| 337662 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=663 bgcolor=#FAFAFA
| 337663 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=664 bgcolor=#FAFAFA
| 337664 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=665 bgcolor=#E3E3E3
| 337665 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 337666 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=667 bgcolor=#E3E3E3
| 337667 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=668 bgcolor=#FAFAFA
| 337668 ||  || 11 ago 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=669 bgcolor=#E3E3E3
| 337669 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=670 bgcolor=#FAFAFA
| 337670 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=671 bgcolor=#E3E3E3
| 337671 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=672 bgcolor=#FAFAFA
| 337672 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=673 bgcolor=#E3E3E3
| 337673 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=674 bgcolor=#FAFAFA
| 337674 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=675 bgcolor=#E3E3E3
| 337675 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=676 bgcolor=#E3E3E3
| 337676 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 337677 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=678 bgcolor=#E3E3E3
| 337678 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=679 bgcolor=#FAFAFA
| 337679 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 337680 ||  || 12 out 2001 || Ondřejov || Ondřejov Obs. || — || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 337681 ||  || 13 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=682 bgcolor=#E3E3E3
| 337682 ||  || 14 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=683 bgcolor=#FAFAFA
| 337683 ||  || 14 out 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=684 bgcolor=#E3E3E3
| 337684 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=685 bgcolor=#E3E3E3
| 337685 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=686 bgcolor=#FAFAFA
| 337686 ||  || 8 set 2001 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=687 bgcolor=#FAFAFA
| 337687 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 337688 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=689 bgcolor=#E3E3E3
| 337689 ||  || 18 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=690 bgcolor=#FAFAFA
| 337690 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=691 bgcolor=#E3E3E3
| 337691 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 337692 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 337693 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 337694 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 337695 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || Brangane || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 337696 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 337697 ||  || 14 out 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=698 bgcolor=#FAFAFA
| 337698 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || Mitidika || 
|-id=699 bgcolor=#E3E3E3
| 337699 ||  || 15 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=700 bgcolor=#FAFAFA
| 337700 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|}

337701–337800 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 337701 ||  || 11 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=702 bgcolor=#FAFAFA
| 337702 ||  || 10 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=703 bgcolor=#E3E3E3
| 337703 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=704 bgcolor=#E3E3E3
| 337704 ||  || 22 out 2001 || Emerald Lane || L. Ball || — || 
|-id=705 bgcolor=#FAFAFA
| 337705 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=706 bgcolor=#E3E3E3
| 337706 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=707 bgcolor=#E3E3E3
| 337707 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=708 bgcolor=#E3E3E3
| 337708 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=709 bgcolor=#FAFAFA
| 337709 ||  || 24 out 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=710 bgcolor=#E3E3E3
| 337710 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=711 bgcolor=#E3E3E3
| 337711 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=712 bgcolor=#E3E3E3
| 337712 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=713 bgcolor=#FAFAFA
| 337713 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=714 bgcolor=#FAFAFA
| 337714 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=715 bgcolor=#FAFAFA
| 337715 ||  || 16 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=716 bgcolor=#FAFAFA
| 337716 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=717 bgcolor=#E3E3E3
| 337717 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=718 bgcolor=#FAFAFA
| 337718 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=719 bgcolor=#FAFAFA
| 337719 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=720 bgcolor=#FAFAFA
| 337720 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 337721 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=722 bgcolor=#E3E3E3
| 337722 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=723 bgcolor=#FAFAFA
| 337723 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=724 bgcolor=#FAFAFA
| 337724 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=725 bgcolor=#E3E3E3
| 337725 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=726 bgcolor=#FAFAFA
| 337726 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=727 bgcolor=#E3E3E3
| 337727 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=728 bgcolor=#FAFAFA
| 337728 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=729 bgcolor=#E3E3E3
| 337729 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=730 bgcolor=#FAFAFA
| 337730 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#E3E3E3
| 337731 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=732 bgcolor=#FAFAFA
| 337732 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=733 bgcolor=#FAFAFA
| 337733 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=734 bgcolor=#E3E3E3
| 337734 ||  || 17 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=735 bgcolor=#FAFAFA
| 337735 ||  || 17 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=736 bgcolor=#E3E3E3
| 337736 ||  || 20 out 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=737 bgcolor=#E3E3E3
| 337737 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=738 bgcolor=#FAFAFA
| 337738 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=739 bgcolor=#FAFAFA
| 337739 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=740 bgcolor=#E3E3E3
| 337740 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=741 bgcolor=#E3E3E3
| 337741 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=742 bgcolor=#FAFAFA
| 337742 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=743 bgcolor=#FAFAFA
| 337743 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=744 bgcolor=#FAFAFA
| 337744 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=745 bgcolor=#FAFAFA
| 337745 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=746 bgcolor=#E3E3E3
| 337746 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=747 bgcolor=#E3E3E3
| 337747 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 337748 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=749 bgcolor=#FAFAFA
| 337749 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=750 bgcolor=#FAFAFA
| 337750 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=751 bgcolor=#E3E3E3
| 337751 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 337752 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=753 bgcolor=#E3E3E3
| 337753 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=754 bgcolor=#E3E3E3
| 337754 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=755 bgcolor=#E3E3E3
| 337755 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=756 bgcolor=#E3E3E3
| 337756 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || Themis || 
|-id=757 bgcolor=#E3E3E3
| 337757 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=758 bgcolor=#E3E3E3
| 337758 ||  || 22 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=759 bgcolor=#E3E3E3
| 337759 ||  || 22 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=760 bgcolor=#FAFAFA
| 337760 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=761 bgcolor=#88F2FF
| 337761 ||  || 21 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=762 bgcolor=#E3E3E3
| 337762 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=763 bgcolor=#E3E3E3
| 337763 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=764 bgcolor=#E3E3E3
| 337764 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=765 bgcolor=#E3E3E3
| 337765 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=766 bgcolor=#FAFAFA
| 337766 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=767 bgcolor=#E3E3E3
| 337767 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=768 bgcolor=#FAFAFA
| 337768 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=769 bgcolor=#E3E3E3
| 337769 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=770 bgcolor=#E3E3E3
| 337770 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=771 bgcolor=#FAFAFA
| 337771 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=772 bgcolor=#FAFAFA
| 337772 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=773 bgcolor=#FAFAFA
| 337773 ||  || 17 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=774 bgcolor=#FAFAFA
| 337774 ||  || 23 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=775 bgcolor=#88F2FF
| 337775 ||  || 20 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 337776 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || Ursula || 
|-id=777 bgcolor=#E3E3E3
| 337777 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=778 bgcolor=#E3E3E3
| 337778 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=779 bgcolor=#FAFAFA
| 337779 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=780 bgcolor=#FAFAFA
| 337780 ||  || 23 out 2001 || Palomar || NEAT || Juno || 
|-id=781 bgcolor=#FAFAFA
| 337781 ||  || 16 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=782 bgcolor=#E3E3E3
| 337782 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=783 bgcolor=#E3E3E3
| 337783 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=784 bgcolor=#E3E3E3
| 337784 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=785 bgcolor=#E3E3E3
| 337785 ||  || 18 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=786 bgcolor=#FAFAFA
| 337786 ||  || 18 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=787 bgcolor=#E3E3E3
| 337787 ||  || 18 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=788 bgcolor=#88F2FF
| 337788 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=789 bgcolor=#E3E3E3
| 337789 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=790 bgcolor=#E3E3E3
| 337790 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=791 bgcolor=#FAFAFA
| 337791 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=792 bgcolor=#E3E3E3
| 337792 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=793 bgcolor=#FAFAFA
| 337793 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=794 bgcolor=#FAFAFA
| 337794 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=795 bgcolor=#FAFAFA
| 337795 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 337796 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=797 bgcolor=#FAFAFA
| 337797 ||  || 20 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=798 bgcolor=#E3E3E3
| 337798 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 337799 ||  || 21 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=800 bgcolor=#E3E3E3
| 337800 ||  || 21 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|}

337801–337900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 337801 ||  || 23 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=802 bgcolor=#FAFAFA
| 337802 ||  || 23 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=803 bgcolor=#FAFAFA
| 337803 ||  || 23 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=804 bgcolor=#88F2FF
| 337804 ||  || 24 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=805 bgcolor=#E3E3E3
| 337805 ||  || 16 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=806 bgcolor=#E3E3E3
| 337806 ||  || 24 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 337807 ||  || 26 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=808 bgcolor=#E3E3E3
| 337808 ||  || 16 out 2001 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=809 bgcolor=#E3E3E3
| 337809 ||  || 16 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=810 bgcolor=#FAFAFA
| 337810 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=811 bgcolor=#FAFAFA
| 337811 ||  || 26 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=812 bgcolor=#FAFAFA
| 337812 ||  || 16 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=813 bgcolor=#E3E3E3
| 337813 ||  || 24 out 2001 || Palomar || NEAT || Brangane || 
|-id=814 bgcolor=#E3E3E3
| 337814 ||  || 10 nov 2001 || Emerald Lane || L. Ball || — || 
|-id=815 bgcolor=#FAFAFA
| 337815 ||  || 9 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=816 bgcolor=#FAFAFA
| 337816 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=817 bgcolor=#E3E3E3
| 337817 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=818 bgcolor=#E3E3E3
| 337818 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=819 bgcolor=#E3E3E3
| 337819 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 337820 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=821 bgcolor=#E3E3E3
| 337821 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=822 bgcolor=#E3E3E3
| 337822 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=823 bgcolor=#FAFAFA
| 337823 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=824 bgcolor=#FAFAFA
| 337824 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=825 bgcolor=#FAFAFA
| 337825 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=826 bgcolor=#E3E3E3
| 337826 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 337827 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=828 bgcolor=#FAFAFA
| 337828 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=829 bgcolor=#FAFAFA
| 337829 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=830 bgcolor=#FAFAFA
| 337830 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=831 bgcolor=#FAFAFA
| 337831 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=832 bgcolor=#88F2FF
| 337832 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=833 bgcolor=#E3E3E3
| 337833 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=834 bgcolor=#FAFAFA
| 337834 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=835 bgcolor=#E3E3E3
| 337835 ||  || 10 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 337836 ||  || 11 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=837 bgcolor=#E3E3E3
| 337837 ||  || 11 nov 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák || — || 
|-id=838 bgcolor=#E3E3E3
| 337838 ||  || 12 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=839 bgcolor=#E3E3E3
| 337839 ||  || 14 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=840 bgcolor=#FAFAFA
| 337840 ||  || 15 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=841 bgcolor=#FFDAB5
| 337841 ||  || 12 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=842 bgcolor=#E3E3E3
| 337842 ||  || 10 nov 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=843 bgcolor=#E3E3E3
| 337843 ||  || 11 nov 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=844 bgcolor=#E3E3E3
| 337844 ||  || 11 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=845 bgcolor=#FAFAFA
| 337845 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=846 bgcolor=#E3E3E3
| 337846 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=847 bgcolor=#E3E3E3
| 337847 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=848 bgcolor=#E3E3E3
| 337848 ||  || 15 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=849 bgcolor=#E3E3E3
| 337849 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=850 bgcolor=#E3E3E3
| 337850 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=851 bgcolor=#E3E3E3
| 337851 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=852 bgcolor=#E3E3E3
| 337852 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=853 bgcolor=#FAFAFA
| 337853 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=854 bgcolor=#FAFAFA
| 337854 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=855 bgcolor=#FAFAFA
| 337855 ||  || 12 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=856 bgcolor=#E3E3E3
| 337856 ||  || 13 nov 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=857 bgcolor=#FAFAFA
| 337857 ||  || 9 nov 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=858 bgcolor=#E3E3E3
| 337858 ||  || 11 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 337859 ||  || 11 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=860 bgcolor=#88F2FF
| 337860 ||  || 11 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=861 bgcolor=#FAFAFA
| 337861 ||  || 11 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=862 bgcolor=#E3E3E3
| 337862 ||  || 11 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=863 bgcolor=#88F2FF
| 337863 ||  || 12 nov 2001 || Apache Point || SDSS || — || 
|-id=864 bgcolor=#E3E3E3
| 337864 ||  || 16 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=865 bgcolor=#E3E3E3
| 337865 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=866 bgcolor=#FFD5EA
| 337866 ||  || 23 nov 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 337867 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=868 bgcolor=#FAFAFA
| 337868 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 337869 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=870 bgcolor=#E3E3E3
| 337870 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=871 bgcolor=#E3E3E3
| 337871 ||  || 18 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=872 bgcolor=#FAFAFA
| 337872 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 337873 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=874 bgcolor=#88F2FF
| 337874 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=875 bgcolor=#E3E3E3
| 337875 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=876 bgcolor=#88F2FF
| 337876 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=877 bgcolor=#E3E3E3
| 337877 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=878 bgcolor=#E3E3E3
| 337878 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=879 bgcolor=#E3E3E3
| 337879 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=880 bgcolor=#88F2FF
| 337880 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=881 bgcolor=#E3E3E3
| 337881 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=882 bgcolor=#E3E3E3
| 337882 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=883 bgcolor=#FAFAFA
| 337883 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=884 bgcolor=#FAFAFA
| 337884 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=885 bgcolor=#FAFAFA
| 337885 ||  || 21 nov 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=886 bgcolor=#E3E3E3
| 337886 ||  || 20 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=887 bgcolor=#FAFAFA
| 337887 ||  || 18 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=888 bgcolor=#FAFAFA
| 337888 ||  || 18 nov 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=889 bgcolor=#FAFAFA
| 337889 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=890 bgcolor=#FAFAFA
| 337890 ||  || 17 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 337891 ||  || 18 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 337892 ||  || 19 nov 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=893 bgcolor=#FFDAB5
| 337893 ||  || 8 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 337894 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 337895 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 337896 ||  || 9 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=897 bgcolor=#E3E3E3
| 337897 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=898 bgcolor=#E3E3E3
| 337898 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=899 bgcolor=#E3E3E3
| 337899 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=900 bgcolor=#E3E3E3
| 337900 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

337901–338000 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 337901 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 337902 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=903 bgcolor=#FAFAFA
| 337903 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 337904 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=905 bgcolor=#E3E3E3
| 337905 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=906 bgcolor=#FAFAFA
| 337906 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=907 bgcolor=#FAFAFA
| 337907 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=908 bgcolor=#E3E3E3
| 337908 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=909 bgcolor=#FAFAFA
| 337909 ||  || 10 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=910 bgcolor=#FAFAFA
| 337910 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=911 bgcolor=#FAFAFA
| 337911 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=912 bgcolor=#E3E3E3
| 337912 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=913 bgcolor=#FAFAFA
| 337913 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=914 bgcolor=#E3E3E3
| 337914 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=915 bgcolor=#FAFAFA
| 337915 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=916 bgcolor=#E3E3E3
| 337916 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Ursula || 
|-id=917 bgcolor=#E3E3E3
| 337917 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=918 bgcolor=#FAFAFA
| 337918 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=919 bgcolor=#FAFAFA
| 337919 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 337920 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 337921 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 337922 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=923 bgcolor=#E3E3E3
| 337923 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=924 bgcolor=#FAFAFA
| 337924 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=925 bgcolor=#FAFAFA
| 337925 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=926 bgcolor=#FAFAFA
| 337926 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=927 bgcolor=#E3E3E3
| 337927 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=928 bgcolor=#E3E3E3
| 337928 ||  || 7 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=929 bgcolor=#E3E3E3
| 337929 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=930 bgcolor=#FAFAFA
| 337930 ||  || 17 dez 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=931 bgcolor=#E3E3E3
| 337931 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 337932 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=933 bgcolor=#FAFAFA
| 337933 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=934 bgcolor=#FAFAFA
| 337934 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=935 bgcolor=#FAFAFA
| 337935 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=936 bgcolor=#FAFAFA
| 337936 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 337937 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=938 bgcolor=#FAFAFA
| 337938 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=939 bgcolor=#FAFAFA
| 337939 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=940 bgcolor=#FAFAFA
| 337940 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=941 bgcolor=#FAFAFA
| 337941 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=942 bgcolor=#E3E3E3
| 337942 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=943 bgcolor=#E3E3E3
| 337943 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=944 bgcolor=#E3E3E3
| 337944 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=945 bgcolor=#FAFAFA
| 337945 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 337946 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=947 bgcolor=#E3E3E3
| 337947 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=948 bgcolor=#FAFAFA
| 337948 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=949 bgcolor=#FAFAFA
| 337949 ||  || 20 dez 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=950 bgcolor=#FAFAFA
| 337950 ||  || 23 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=951 bgcolor=#FAFAFA
| 337951 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 337952 ||  || 6 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=953 bgcolor=#FAFAFA
| 337953 ||  || 11 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 337954 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 337955 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=956 bgcolor=#F1F1F1
| 337956 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 337957 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 337958 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=959 bgcolor=#F1F1F1
| 337959 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=960 bgcolor=#FAFAFA
| 337960 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=961 bgcolor=#FAFAFA
| 337961 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=962 bgcolor=#F1F1F1
| 337962 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=963 bgcolor=#FAFAFA
| 337963 ||  || 9 jan 2002 || Campo Imperatore || CINEOS || Mitidika || 
|-id=964 bgcolor=#E3E3E3
| 337964 ||  || 14 jan 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=965 bgcolor=#E3E3E3
| 337965 ||  || 23 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=966 bgcolor=#F1F1F1
| 337966 ||  || 3 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=967 bgcolor=#E3E3E3
| 337967 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 337968 ||  || 12 fev 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=969 bgcolor=#FAFAFA
| 337969 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=970 bgcolor=#FAFAFA
| 337970 ||  || 6 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=971 bgcolor=#F1F1F1
| 337971 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=972 bgcolor=#F1F1F1
| 337972 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=973 bgcolor=#F1F1F1
| 337973 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=974 bgcolor=#F1F1F1
| 337974 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=975 bgcolor=#F1F1F1
| 337975 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=976 bgcolor=#F1F1F1
| 337976 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=977 bgcolor=#F1F1F1
| 337977 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=978 bgcolor=#F1F1F1
| 337978 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=979 bgcolor=#F1F1F1
| 337979 ||  || 6 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=980 bgcolor=#F1F1F1
| 337980 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=981 bgcolor=#F1F1F1
| 337981 ||  || 8 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=982 bgcolor=#F1F1F1
| 337982 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=983 bgcolor=#FAFAFA
| 337983 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=984 bgcolor=#F1F1F1
| 337984 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=985 bgcolor=#FAFAFA
| 337985 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=986 bgcolor=#F1F1F1
| 337986 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=987 bgcolor=#F1F1F1
| 337987 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=988 bgcolor=#F1F1F1
| 337988 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=989 bgcolor=#F1F1F1
| 337989 ||  || 11 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=990 bgcolor=#F1F1F1
| 337990 ||  || 4 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=991 bgcolor=#FAFAFA
| 337991 ||  || 9 fev 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=992 bgcolor=#F1F1F1
| 337992 ||  || 10 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=993 bgcolor=#E3E3E3
| 337993 ||  || 19 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=994 bgcolor=#F1F1F1
| 337994 ||  || 20 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=995 bgcolor=#F1F1F1
| 337995 ||  || 22 fev 2002 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=996 bgcolor=#F1F1F1
| 337996 ||  || 14 mar 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung || — || 
|-id=997 bgcolor=#88F2FF
| 337997 ||  || 9 mar 2002 || Palomar || NEAT || Vesta || 
|-id=998 bgcolor=#F1F1F1
| 337998 ||  || 10 mar 2002 || Haleakala || NEAT || Eos || 
|-id=999 bgcolor=#F1F1F1
| 337999 ||  || 10 mar 2002 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=000 bgcolor=#F1F1F1
| 338000 ||  || 9 mar 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (335001)–(340000) (IAU Minor Planet Center)

337